De Grote Bazaar van Istanboel of Overdekte Bazaar (Turks: Kapalıçarşı) in Istanboel is een van de grootste overdekte markten ter wereld met meer dan 58 straten, 1.200 winkels en heeft tussen de 250.000 en 400.000 bezoekers per dag. De bazaar is bekend voor zijn winkels voor sieraden, aardewerk, specerijgewassen en tapijten. Veel van de kraampjes in de bazaar zijn gegroepeerd per type van goederen, met speciale gebieden voor leren jassen, gouden sieraden en dergelijke. De bazaar is sterk uitgebreid in de 16e eeuw tijdens de heerschappij van sultan Süleyman I. 

De grote Bazaar is voor Walt Disney Imagineering een inspiratiebron geweest voor het ontwerp van Star Wars: Galaxy's Edge.

Op 2 maart 2007 werd de Grote Bazaar bezocht door toenmalig koningin Beatrix, prins Willem Alexander en prinses Maxima.

Afbeeldingen 

Bouwwerk in Istanboel
Winkelcentrum in Turkije